Полуночная жара (фильм) — криминальная драма 1967 года режиссёра Нормана Джуисона, обладатель пяти премий «Оскар».
 Полуночная жара (телесериал) () — американский драматический сериал, начавшийся в 1988 году.